Dr. Terror's House of Horrors est un film américain réalisé par James M. Totman en 1943.
 Dr. Terror's House of Horrors est le titre original du film britannique Le Train des épouvantes, réalisé par Freddie Francis en 1965.